est le titre de :
 It's a Great Life, court métrage de 1918 de Marcel Perez ;
 It's a Great Life, film de 1920 d'E. Mason Hopper ;
 It's a Great Life, film de 1929 de Sam Wood ;
 It's a Great Life, film de 1935 d'Edward F. Cline ;
 It's a Great Life, série télévisée de sitcom américaine diffusée de 1954 à 1956.